Schönbrunn kan referere til flere artikler:
 Schönbrunn slot – et slot i Wien
 Schönbrunn dyrehave – en dyrehave i parkerne ved Schönnbrunn slot